JCX – codice aeroportuale IATA dell'eliporto Citicorp Plaza, Los Angeles, Stati Uniti
 JCX – JaClouX: Java binding for Cloud eXtension (JaCloux )